DNT, akronymet henviser til flere artikler:

 Det Norske Totalavholdsselskab – Norges ældste afholdeorganisation.
 Den Norske Turistforening – Norges største friluftsorganisation.
 Det Ny Teater – teater beliggende i København.
 Det ny Tonefilmsorkester – Et underholdningsorkester fra København, etableret 1998.
 Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar – tysk dobbelt-institution bestående af teater og symfoniorkester.
 Deutsche Nachschule Tingleff – Det tyske mindretals efterskole.
 Dansk normaltid